Сан Хосе де лос Сабинос има више значења:

 Сан Хосе де лос Сабинос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лос Сабинос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику